Абуделаури () — ледниковое озеро в восточной Грузии в Душетском муниципалитете. С озером связано множество легенд.

Расположено на южном склоне восточного Кавказа в истоке реки Абуделаури (бассейн Арагви) на высоте 2812 м. Площадь 0,035 км², наибольшая глубина 3,8 м. Озеро питается снеговой, талой ледниковой и дождевой водой. Максимальный уровень воды фиксируется летом, а минимальный — зимой. В течение длительного времени (более 6 месяцев) озеро покрыто льдом. От льда оно освобождается в конце мая. В озере рыба не обитает. Абуделаури — моренного характера.

См. также 
 Водоёмы Грузии

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Арагви
Озёра Мцхета-Мтианети